А́ттика () — периферия, административно-территориальная единица Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления. По программе «Калликратис» с 2011 года входит в децентрализованную администрацию Аттика. 

Включает в себя метрополитенский район Афины, столицу Греции. Совпадает с номом Аттика. Помимо исторической области Аттика, в периферию входят ряд отдалённых территорий, в том числе район Тризиния-Метана, остров Китира, Саронические острова (Спеце, Идра, Эгина, Саламин) и др. 

Население —  человека по переписи 2011 года. Площадь —  квадратного километра. Плотность — 1005,13 человека на квадратный километр. 

Административный центр периферии — Афины. 

Образована в 1987 году в соответствии с Законом 1622/86 о местном самоуправлении. В состав периферии вошли номархии Афины, Пирей, Восточная Аттика и Западная Аттика.

Периферия делится на 5 избирательных округов.

Перифериархом с 1 сентября 2019 года является  (Новая демократия).

Административное деление 
Периферия делится на 8 периферийных единиц, включающих 66 общин:

Перифериархи 
 2010—2014  (Всегреческое социалистическое движение)
 2014—2019  (СИРИЗА)
 2019 —   (Новая демократия)

Примечания

Ссылки 
 

Аттика